Авіакомпанії Фінляндії — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Фінляндії.

Див. також 
 Аеропорти Фінляндії

Примітки

Посилання